Elżbieta Laskowska (ur. 1969) – polska historyk sztuki, dyrektor Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie
 Elżbieta Laskowska (1946–2022) – polska profesor nauk humanistycznych, filolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy